Кубок России по кёрлингу среди женщин 2021 проводился с 10 по 14 декабря 2021 года в городе Сочи на арене ледового дворца спорта «Айсберг». Турнир проводился в ??-й раз.

В турнире принимало участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Санкт-Петербург 2» (скип Нкеирука Езех), победившая в финале команду «Иркутская область-Комсомолл 1» (скип Елизавета Трухина). Третье место заняла команда «Москвич 2» (скип Софья Оразалина).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-е место группы А со 2-м местом группы Б и 1-е место группы Б со 2-м местом группы А); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места, по результату тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшим результатом занимает более высокое место).

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Групповой этап 
Группа A

Группа Б

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 13 декабря, 19:20

Матч за 3-е место. 14 декабря, 10:00

Финал. 14 декабря, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: канал "Russian Curling TV" на YouTube
 Плейлист «Кубок России по кёрлингу среди женских команд 2021» (9 видео)

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2021
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2021
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2021
 Кубок России по кёрлингу на колясках 2021

2021
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Спорт в России в 2021 году
Декабрь 2021 года в России